Nehrig ist der Familienname folgender Personen:
Bernd Nehrig (* 1986), deutscher Fußballer
Michael Nehrig (* 1970), deutscher Musiker und DJ unter dem Künstlernamen Kosmonova

Siehe auch:
 Nehring